CIC U Nantes Atlantique er et fransk cykelhold, der fra 2022 cykler i UCI kontinental-klassen. Holdet blev etableret i Nantes i 1909, og kørte til og med 2021-sæsonen som et klubhold (DN1) under navnet UC Nantes Atlantique.

Danske ryttere 
 Rasmus Søjberg Pedersen (2023–)

Holdet

2023

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 
 
 

Cykelhold fra Frankrig
Etableret i 1909
Nantes